Wolfsburg může být:
 Wolfsburg – město v Německu
 Wolfsburg (zámek) – zámek u Wolfsburgu
 Wolfsburg (hrad) – hrad u města Neustadt an der Weinstraße
 VfL Wolfsburg – německý fotbalový klub